Пиляки - те ж саме, що й пиляк
 Пиляки - гора в Криму
Пиляки (село) — село в Кайтагському районі Дагестана.